Alexandre Bolduc (né le  à Montréal au Québec) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il commence sa carrière en 2001 aux Huskies de Rouyn-Noranda en Ligue de hockey junior majeur du Québec où il va évoluer pendant 4 saisons. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Blues de Saint-Louis en , en . En 2005, il rejoint les Condors de Bakersfield en ECHL avant de d'être assigné au Moose du Manitoba en Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la LNH avec les Canucks de Vancouver.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2001-2002 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||64||6||14||20||69||4||1||1||2||4
|-
|2002-2003 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||66||14||29||43||131||4||0||2||2||2
|-
|2003-2004 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||65||23||35||58||115||11||3||4||7||18
|-
|2004-2005 ||Huskies de Rouyn-Noranda ||LHJMQ ||33||7||10||17||46||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2004-2005 || Cataractes de Shawinigan ||LHJMQ ||29||7||11||18||14||3||0||0||0||0
|-
|2005-2006 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||24||10||6||16||56||11||4||4||8||28
|-
|2005-2006 ||Moose du Manitoba ||LAH||29||3||7||10||35||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Condors de Bakersfield ||ECHL ||16||7||17||24||42||6||2||4||6||9
|-
|2006-2007 ||Moose du Manitoba ||LAH ||32||4||5||9||35||5||0||0||0||8
|-
|2007-2008 ||Moose du Manitoba ||LAH ||70||18||19||37||93||6||1||0||1||6
|-
|2008-2009 ||Moose du Manitoba || LAH ||63 ||12 ||21 ||33 ||116 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 ||Canucks de Vancouver ||LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Moose du Manitoba || LAH || 13|| 2|| 1|| 3|| 20||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 ||Canucks de Vancouver ||LNH || 15|| 0|| 0|| 0|| 13||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 ||Moose du Manitoba || LAH || 26|| 6|| 9|| 15|| 28||14 ||4 ||0 || 0|| 20
|-
|2010-2011 ||Canucks de Vancouver ||LNH || 24|| 2|| 2|| 4|| 21|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2011-2012 || Pirates de Portland || LAH || 23|| 3|| 12|| 15|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2011-2012 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 2|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013 || Pirates de Portland || LAH || 56|| 24|| 27|| 51|| 90|| 1|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
|2012-2013 || Coyotes de Phoenix ||LNH || 14|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2013-2014 || Wolves de Chicago || LAH || 59|| 18|| 19|| 37|| 82|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2014-2015 || Pirates de Portland || LAH || 62|| 23|| 29|| 52|| 106|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
|2014-2015 || Coyotes de l'Arizona ||LNH || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Traktor Tcheliabinsk || KHL  || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || KHL Medveščak || KHL || 26|| 2|| 6|| 8|| 49|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Tchelmet Tcheliabinsk || VHL || 6|| 2|| 2|| 4|| 15|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2016-2017 || KHL Medveščak || KHL || 47 || 4 || 8 || 12 || 120 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Kölner Haie || DEL || 8 || 0 || 4 || 4 || 12 || 7 || 1 || 0 || 1 || 10
|-
| 2017-2018 || Kölner Haie || DEL || 14||1 ||2||3||34||6||0||1||1||2
|-
|2018-2019 || Nottingham Panthers || EIHL || 45 || 9 || 17 || 26 || 70 ||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|2019-2020 || 3L de Rivière-du-Loup || LNAH || 20 || 6 || 19 || 25 || 26 ||  -|| -|| -|| -|| -

| 65||2 ||3 ||5 || 44|| 3|| 0|| 0|| 0||0

Références

Naissance en juin 1985
Naissance à Montréal
Joueur québécois de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blues de Saint-Louis
Joueur des Huskies de Rouyn-Noranda
Joueur des Cataractes de Shawinigan
Joueur des Canucks de Vancouver
Joueur du Moose du Manitoba (LAH)
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Wolves de Chicago (LAH)
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Traktor Tcheliabinsk
Joueur du KHL Medveščak Zagreb
Joueur du Tchelmet Tcheliabinsk
Joueur des Coyotes de l'Arizona
Joueur des Kölner Haie
Joueur des Nottingham Panthers
Joueur des 3L de Rivière-du-Loup